Prinzbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Prinzbach (Gemeinde Altlengbach), Rotte in der Marktgemeinde Altlengbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Prinzbach (Biberach), Gemeindeteil von Biberach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg 
 Prinzbach (Gemeinde Eschenau), Siedlungsplatz der Gemeinde Eschenau, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Prinzbach (Gemeinde Kirchberg an der Pielach), Siedlungsplatz von Markt Kirchberg an der Pielach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

Gewässer:
 Prinzbach (Kleiner Kamp), rechter Zufluss des Kleinen Kamps (zum Kamp) bei Pfennigreith, Markt Schönbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Prinzbach (Lengbach), linker Zufluss des Lengbachs (zum Oberlauf Laabenbach der Großen Tulln) zwischen dessen Ortschaft Steinhäusel und Markt Altlengbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Prinzbach (Soisbach), rechter Zufluss des Soisbachs (zur Pielach) an der Riegelmühle, Markt Kirchberg an der Pielach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Prinzbach (Steubach), rechter Zufluss des hier noch Wehrabach genannten Steubachs (zur Traisen) bei Löfflmühl, Gemeinde Eschenau, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Prinzbach (Wilde Sau), rechter Zufluss der Wilden Sau oberhalb von Constappel, Gemeinde Klipphausen, Landkreis Meißen, Sachsen
 Prinzbach (Zollgraben), linker Zufluss des Zollgrabens (linker Nebenzweig der Kinzig) gegenüber Biberach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Prinzbach ist ein Familienname:
 Horst Prinzbach (1931–2012), deutscher Chemiker

Prinzbach kann außerdem stehen  für:
 Prinzbach-Synthese, ein Syntheseweg für all-cis-Benzoltrioxid